Meandri de Samos, tirà de Samos.
 Meandri, historiador grec.